Dealu Frumos se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Dealu Frumos (Gârda de Sus), Alba
 Dealu Frumos (Vadu Moților), Alba
 Dealu Frumos, Argeș
 Dealu Frumos, Dâmbovița
 Dealu Frumos, Sibiu
 Pleașa, Prahova

Vezi și 
 Dealu (dezambiguizare)

Toponime românești